Compendium medicinae ist ein Werktitel von

 Gilbertus Anglicus (13. Jahrhundert)
 Johannes de Gorter (18. Jahrhundert)

Siehe auch:

 Paracelsus (16. Jahrhundert)
 Johannes Antonides van der Linden (17. Jahrhundert)
 Jean-Jacques Manget (17. Jahrhundert)